

Cinema
Thaïs – film del 1911 di Louis Feuillade
Thaïs – film del 1914 di Constance Crawley e Arthur Maude
Thais – film del 1917 di Hugo Ballin e Frank Hall Crane
Thaïs – film del 1917 di Anton Giulio Bragaglia
Thaïs – film del 1984 di Ryszard Ber

Altro
Thais – variante del nome proprio di persona femminile Taide
Thaïs – opera di Jules Massenet
Taide (Thaïs) – romanzo di Anatole France del 1890
Thaís – calciatrice brasiliana
Thais – genere di molluschi gasteropodi
1236 Thaïs – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Santa Taide